990 Yerkes – asteroide
Osservatorio Yerkes – osservatorio astronomico dell'Università di Chicago
Robert Yerkes – psicologo statunitense
Yerkes – cratere lunare